Sweetness — сингл американской альтернативной рок-группы Jimmy Eat World, был выпущен в июне 2002 года в качестве третьего сингла с их альбом Bleed American (2001). Песня была также показана саундтреком к видеоигре NHL 2003. Первоначально она была написана для альбома Clarity. Группа часто играла эту песню на Clarity x 10 Турне. И только в переиздании Clarity, демоверсия записи была включена в альбом.

Критика 
Как и все остальные песни Bleed American, Sweetness был хорошо воспринят критиками. Punknews.org заявил: «Sweetness настолько броский, что невозможно объяснить это».

Видеоклип 
В видеоклипе Sweetness группа выступает в различных местах, в том числе: в своей спальни, в баре и на концерте.

Список композиций

Чарты

Ссылки 
Официальный сайт группы

Примечания